Menocal peut désigner :
 Armando Menocal, peintre cubain,
 Mario García Menocal, homme politique cubain, ancien président.